Ayrancı (district), een district van de Turkse provincie Karaman
Ayrancı (stad), de hoofdplaats van het district